Русла́н Зуфа́рович Вали́ев (род. 26 сентября 1949, пос. Лосинка Свердловской области) — советский и российский физик, член-корреспондент АН РБ (1991), доктор физико-математических наук (1984), профессор (1987), заслуженный деятель науки РФ (2003) и РБ (1997).

Биография 
Валиев Руслан Зуфарович родился 26 сентября 1949 года в пос. Лосинка Свердловской области.

В 1971 году окончил Уральский политехнический институт в г. Свердловске.

После окончания института работал инженером, научным сотрудником, доцентом, профессором, директором подразделения Уфимского авиационного института (1973—1986).

В 1977 году он защитил кандидатскую, а в 1984 г. докторскую диссертацию по исследованию эффекта сверхпластичности материалов.

С 1996 года он — директор Института физики перспективных материалов, заведующий кафедрой УГАТУ, с 2004 года — руководитель
совместного учебно-научного инновационного комплекса «Наноцентр».

С 2006 года он является руководителем ведущей научной школы РФ «Физика и технология объёмных наноструктурных материалов».

Член Международного научного совета НИТУ "МИСиС".

Научные направления работы Валиева: физика прочности и пластичности материалов, материаловедение, нанокристаллы, интенсивная пластическая деформация. Им были исследованы и внедрены принципы создания наноструктурных состояний в объёмных металлических материалах, позволяющие изменять свойства конструкционных и функциональных металлов и сплавов практически любого химического состава.

Под его руководством защищено 34 кандидатских и 7 докторских диссертаций.

Выдвинут в члены-корреспонденты РАН на выборах 2022 года.

Труды 
Валиев Руслан Зуфарович является автором научного открытия (№ 339, 1987 г. «Явление образования в поликристаллах неравновесных границ зерен при поглощении ими решеточных дислокаций»). Он имеет 20 патентов и авторских свидетельств на изобретения, около 400 публикаций в реферируемых изданиях, включая 6 монографий.

 Зернограничная диффузия и свойства наноструктурных материалов. Новосибирск: Наука, 2001.
 Новые материалы / Под науч. ред. Ю. С. Карабасова. М.: МИСИС, 2002.
 Объёмные наноструктурные металлические материалы: получение, структура и свойства. М.: ИКЦ «Академкнига», 2007 (соавтор).
 Valiev, R.Z., Krasilnikov, N.A., Tsenev, N.K. Plastic Deformation of Alloys with Submicro-Grained Structure. Mater. Sci. Eng. A137, 35-40 (1991).
 Valiev, R.Z., Korznikov, A.V. & Mulyukov, R.R. Structure and Properties of Ultrafine-Grained Materials Produced by Severe Plastic Deformation. Mater. Sci. Eng. A168, 141—148 (1993).
 O.A. Kaibyshev, R.Z. Valiev, «Grain boundaries and properties of metals», 1987, Metallurgia Publ., Moscow, 214 p.
 R.Z .Valiev, A.V. Vergazov, V.Yu. Gertsman, «Crystal geometrical analysis of intercrystalline boundaries in electron microscopy», 1991, Nauka Pub., Moscow, 232 p.
 Ultrafine-Grained Materials Processed by Severe Plastic Deformation, R.Z. Valiev (ed.), Annales de Chimie, Vol. 21, No 6-7, p. 369—554, 1996.
 R.Z. Valiev, I.V. Alexandrov, «Nanostructured Materials Produced by Severe Plastic Deformation», 2000, Logos Pub., Moscow, 272 p. (in Russian).
 Ultrafine Grained Materials III (Edited by Y.T. Zhu, T.G. Langdon, R.Z. Valiev, S.L. Semiatin, D.H. Shin, and T.C. Lowe), TMS (The Minerals, Metals & Materials Society), 2004, p. 686.

Награды и звания 
Лауреат Государственной премии РБ в области науки и техники (2015), Премии комсомола Башкирии (1977), дважды — премии фонда имени Гумбольдта (Германия, 2001, 2007). Награждён золотой медалью 3-го Московского международного салона инноваций и инвестиций (2002). Медаль им. Блеза Паскаля в области материаловедения за 2011 г.

Член Европейской академии наук, обладатель диплома РФФМ и Elsevier «Scopus Award Russia 2011».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Валиев Руслан Зуфарович — профиль на сайте АН Башкортостана
 Проф. Руслан Зуфарович Валиев
 Валиев Руслан Зуфарович

Академики Академии наук Республики Башкортостан
Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Уфимского государственного авиационного технического университета
Физики СССР
Физики России
Лауреаты премии Гумбольдта